Die Oberliga Südwest 1982/83 war die fünfte Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Der 1. FC Saarbrücken wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Zweiter in der Südgruppe den Aufstieg sicherten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der FC 08 Homburg teil, in der die Mannschaft den Titel durch einen Sieg im Finale gegen die Zweitvertretung vom FC Bayern München gewann.

Zur nächsten Saison wurde die Liga wieder verkleinert, sodass in dieser Saison vier Mannschaften absteigen mussten. Die Vereine FK Clausen, VfL Neustadt/Weinstraße, FC Ensdorf und VfL Hamm/Sieg stiegen in die Verbandsligen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SV Röchling Völklingen (Saar), der 1. FC Kaiserslautern Amateure (Südwest) und der SpVgg EGC Wirges (Rheinland), als jeweiliger Staffelmeister auf.


Abschlusstabelle 

|}

Spiel um Platz 2 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 380 Spielen kamen 443.830 Zuschauer ( 1.168 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 11.000 1. FC Saarbrücken – FK Pirmasens (11. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 58 SV Leiwen – 1. FSV Mainz 05 (37. Spieltag)

Südwestmeister

Literatur

Weblinks 
 Saisonarchiv. Ludwigspark

1982
Fußballsaison 1982/83